Heel – przedsiębiorstwo farmaceutyczne specjalizujące się w produkcji preparatów homeopatycznych
 Heel – w profesjonalnym wrestlingu rodzaj roli odgrywanej przez zawodnika (łotra)
 Heel – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Dhawalagiri w dystrykcie Baglung

Osoby noszące nazwisko Heel 
 Dawid Heel – jezuicki rzeźbiarz i snycerz 
 Werner Heel – włoski narciarz alpejski
 Biem Dudok van Heel – holenderski żeglarz
 Michiel Dudok van Heel – holenderski żeglarz
 Puck van Heel – holenderski piłkarz